krętarz (anatomia kręgowców)
 krętarz większy
 krętarz mniejszy
 trzeci krętarz
 czwarty krętarz
 krętarz (anatomia stawonogów)